Petite Rivière de Nippes kan syfta på:

Haiti 

 Petite Rivière de Nippes (kommun), 
 Petite Rivière de Nippes (ort), Grand'Anse,